Le mot amalgame (du latin alchimiste du moyen âge amalgama de l'arabe amal al-djamā : fusion, union charnelle) est employé dans plusieurs domaines :

 en minéralogie, il s'agit d'une variété minéral d'argent natif contenant du mercure (Ag,Hg). Elle se nomme encore parfois arquerite ;
 en chimie, l'amalgame désigne par tradition (al)chimique tout alliage liquide, pâteux ou solide formé à partir du mercure corps simple, préparé artificiellement (par exemple à partir du cinabre) ou naturel comme le mercure natif ;
 en métallurgie, un amalgame est un alliage métallique essentiellement obtenu à partir du mercure ;
 en dentisterie, l’amalgame dentaire ;
 en sémantique, un amalgame est une combinaison de deux éléments différents ;
 en communication, le mot amalgame désigne le fait d'associer abusivement des personnes, des groupes ou des actions de nature différente ;
 en imprimerie, l'amalgame consiste à imprimer simultanément sur une même feuille (même grammage de papier et mêmes couleurs), des travaux d'impression différents ;
 un amalgame militaire est une fusion de différents corps, par incorporation en une seule troupe :
amalgame des deux armées sous la Révolution,
deuxième amalgame de l'armée sous la Révolution ; 
 amalgame dans la terminologie d'André Martinet

Notes et références